Występy w europejskich pucharach holenderskiego klubu piłkarskiego AZ Alkmaar.

Wykaz spotkań pucharowych

1977−2000

2001−2020

2021−

Bibliografia 
 

AZ Alkmaar
Holenderskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach